Hr. Ms. Claesje, ex trawler RO 46 in 1940 omgebouwd tot hulpmijnenveger
 Hr. Ms. Kawi, voormalig gewestelijk vaartuig van de Gouvernementsmarine werd in 1939 omgebouwd tot hulpmijnenveger.